La puissance massique est le  d'une puissance (en W) par une masse (en kg). La puissance massique s'exprime donc dans le Système international d'unités en W/kg ; elle traduit la capacité d'un dispositif d'une masse donnée à développer une puissance.

Domaines d'utilisation 
La puissance massique est principalement utilisée dans les domaines des transports et des appareils mobiles. En effet la vitesse d'un dispositif dépend de la puissance.
 
La puissance massique est couramment utilisée pour comparer des véhicules ou des moteurs, aussi bien dans le domaine des automobiles, que dans celui des motos, des trains, des avions ou des véhicules blindés. C'est simplement la puissance développée par le (ou les) moteur(s) divisée par la masse du véhicule ou du moteur.

Pour l'aviation et l'astronautique, c'est souvent en premier lieu la puissance massique du moteur qui est prise en compte.

On peut aussi définir la puissance massique d'autres dispositifs, systèmes et mécanismes. Cela permet de donner une indication de performances comparées, et en particulier lorsque différentes technologies s'affrontent, et ceci dans de nombreux domaines, par exemple l'électronique de puissance, la conversion d'énergie, les alimentations à découpage, etc.

Exemple numérique 
Le rapport puissance / masse est souvent utilisé comme un indicateur des performances vraisemblables d'accélération. 
Prenons, par exemple deux véhicules automobiles actuels conçus pour des utilisations radicalement différentes. Comparons leurs  rapports : masse du véhicule / puissance théorique du moteur.

Pour une Renault Twingo  
Masse : 
Puissance : 60 ch =  W
Puissance massique : 53,8 W / kg

Pour une Bugatti Veyron 16.4 
Masse : 
Puissance : 1001 ch =  W
Puissance massique : 390 W / kg

Soit une puissance massique (390 / 53,8) = 7,25 fois supérieure, on en déduit que la Bugatti serait dotée d'une accélération sept fois plus élevée.

Puissance volumique 
Un autre ratio peut être défini, la puissance volumique, qui est le rapport puissance fourni par le volume occupé par le dispositif moteur et les accessoires indispensables à son fonctionnement.
Ce rapport peut avoir dans certains cas plus d'importance que celui de la puissance massique.

Mécanique
Propulsion
Grandeur massique